

«Чкаловська» — станція Єкатеринбурзького метрополітену
 «Чкаловська» — станція Нижньогородського метрополітену
 «Чкаловська» — станція Московського метрополітену Люблинсько-Дмитровської лінії.
 «Чкаловська» — станція Петербурзького метрополітену

«Чкаловська» — станція Ташкентського метрополітену